Kimball House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Kimball House (Arkansas), ID-Nr. 82002151
 Kimball House (Ohio), ID-Nr. 85001884